Slovo sauer má původ v němčině, kde znamená kyselý přeneseně mrzutý, nevrlý. V českých textech se může vyskytovat jako:

řeka
 Sauer (přítok Mosely) – řeka v Belgii, Lucembursku a Německu

příjmení osob
 Alois Sauer (1883-1961), československý politik německé národnosti, poslanec 
 August Sauer (1855-1926), rakouský germanista, literární historik a vysokoškolský pedagog, žijící v Praze
 Bonifatius Sauer (1877-1950), německý římskokatolický duchovní, biskup a misionář v Číně a Koreji
 Carl O. Sauer (1889-1975), americký geograf a vč pedagog
 Dirk Sauer (* 1977), německý kytarista
 Emil von Sauer, německý hudební skladatel
 Franta Sauer (1882-1947), český spisovatel, žižkovský anarchisra
 Joachim Sauer (* 1949), německý kvantový chemik, profesor, manžel spolkové kancléřky Angely Merkelové.

název obchodní společnosti
 Sauer-Danfoss – mezinárodní koncern, výrobce hydraulických a elektronických systémů
 Sauer & Sohn – německá zbrojařská firma
 SIG Sauer – švýcarsko-německá zbrojovka
 Sauer Žandov, a.s. – česká strojírenská firma, výrobce kompresorů

Rozcestníky - příjmení